Schenkenturm ist der Name folgender Türme:

 Schenkenturm (Aschaffenburg), Teil der Stadtmauer in Aschaffenburg, kreisfreie Stadt in Bayern
 Schenkenturm (auch Roter Turm, Runder Turm oder Kautenturm genannt), Teil einer früheren Wasserburg in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Schenkenturm (Würzburg), Aussichtsturm in Würzburg, kreisfreie Stadt in Bayern

Schenkenturm ist Namensbestandteil von: 
 Flugplatz Würzburg-Schenkenturm, Flughafen der kreisfreien Stadt Würzburg, Bayern

Siehe auch
 Schenkenburg